Imasgo ou Imasgho peut désigner :
 Imasgo (ou Imasgho) un département et une commune rurale de la province du Boulkiemdé, dans la région du Centre-Ouest au Burkina Faso ;
 Imasgo (ou Imasgho), un village et le chef-lieu du département et la commune rurale d’Imasgo (ou Imasgho), dans la province du Boulkiemdé et la région du Centre-Ouest au Burkina Faso ;
 Imasgo, un village du département et la commune rurale de Guiba, dans la province du Zoundwéogo et la région du Centre-Sud au Burkina Faso.